Osoby o tym nazwisku:
 Amit Quluzadə – azerski piłkarz
 Şəmistan Quluzadə – azerski zapaśnik